Хюльсхофф () — имя собственное немецкого происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хюльсхофф, Барри (1946—2020) — нидерландский футболист и тренер.
 Дросте-Хюльсхофф, Аннетте фон (1797—1848) — немецкая поэтесса и новеллистка.